Die Abkürzung SKD steht für:
 Samarkand International Airport, einen Flughafen in Usbekistan nach dem IATA-Code
 Satellitengestützter Krisen- und Lagedienst
 Semi Knocked Down, eine Form der Herstellung und Vermarktung von Fahrzeugen; siehe Completely Knocked Down
 SKD (Band), eine deutsche Band
 SKD BKK, eine Betriebskrankenkasse
 Slovenski krščanski demokrati, eine ehemalige konservative slowenische Partei (1989–2000), aufgegangen in der SLS (s. Link)
 Staatliche Kunstsammlungen Dresden
 Stiftung Knochenmark- & Stammzellspende Deutschland

ŚKD steht als Abkürzung für:
 Śmigielska Kolej Dojazdowa, eine Schmalspurbahn in Polen

SKD